

Sigle

 Fat-Free Mass, Massa magra alipidica
 Fédération française de motocyclisme, federazione motociclistica francese
 femmina+femmina+maschio, dall’inglese female+female+male, per indicare la composizione in ménage à trois

Codici 

 FFM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale Fergus Falls (Minnesota), Stati Uniti
 FFM – codice aeroportuale ICAO della compagnia aerea malese FlyFirefly
 ffm – codice ISO 639-3 della lingua fulfulde maasina